Пинтик има више значења:

 Пинтик (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Пинтик (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији